Esta é uma lista de municípios do estado de São Paulo por população com data de referência em 1º de julho de 2018, segundo dados publicados pelo IBGE no Diário Oficial da União em 29 de agosto de 2018.

O estado ocupa a primeira posição entre as unidades federativas, com uma população estimada em 2018 de .

Ver também  
 Lista dos municípios de São Paulo por mesorregiões  e microrregiões (IBGE)
 Lista dos municípios de São Paulo por área
 Lista de municípios de São Paulo por IDH
 Lista de municípios de São Paulo por IFDM
 Lista alfabética dos municípios de São Paulo

Ligações externas 

2018